Andrea Pecchia – cestista italiano
 Erika Pecchia – calciatrice italiana
 Fabio Pecchia – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano